Ledizione 1960-61 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Vasas SC, che conquista il suo secondo titolo.

Capocannonieri del torneo furono Lajos Tichy del Bp. Honvéd SE e Flórián Albert del Ferencvárosi TC con 21 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Vasas SC campione d'Ungheria 1960-61.
 Debreceni VSC e Diósgyőri VTK retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1961-1962: Vasas SC qualificato.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
Campionato ungherese di calcio